Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2007 года — чемпионат по конькобежному спорту, который прошёл с 8 по 11 марта 2007 года на стадионе «Олимпийский овал Юты» в Солт-Лейк-Сити, США.

Программа

Страны-участницы

Мужчины

500 метров

1000 метров

1500 метров

5000 метров

10.000 метров

Командные гонки

Женщины

500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров

5.000 метров

Командная гонка

Медальный зачёт 

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
2007 год в конькобежном спорте
Международные спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити